Ausztria
Weißensee, település Karintiában
Weißensee, tó Karintiában

 Németország
Weißensee, település Türingiában